King Edward's Funeral – documentario del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
King Edward's Funeral – documentario del 1910 prodotto dall'American Kinograph Company